Little Brother — gruppo musicale hip hop statunitense attivo negli anni 2000
Little Brother — romanzo di Cory Doctorow del 2008
Annyeong, hyeong-a, noto anche con il titolo internazionale Little Brother — film del 2005 diretto da Lim Tai-hyung

Pagine correlate 
The Little Brother